6-й Алабамский пехотный полк () — представлял собой один из пехотных полков армии Конфедерации во время Гражданской войны в США. Полк  прошёл все сражения гражданской войны на востоке от Первого сражения при Булл-Ран до капитуляции при Аппоматтоксе.

Формирование 
Роты, из которых состоял полк, были собраны в Монтгомери (Алабама), 6 мая 1861 года, а 17 мая сведены в полк. Рота Е была принята на службу в армию Конфедерации 17 апреля, рота F 30 апреля, роты I и J 2 мая, рота G 6 мая, роты В и D 7 мая, рота А  11 мая, рота L 22 мая, а рота К 25 мая. 17 мая командиром полка стал полковник Джон Сиблс, назначение которого датировали задним числом от 14 мая. В тот же день капитан Бейкер (рота J) получил звание подполковника, а Джон Гордон, капитан роты I, получил звание майора.

25 мая 1861 года полк был отправлен в Атланту (Джорджия), а оттуда 26 мая прибыл в Коринф. 27 мая полк разместился в лагере Кэмп-Мур, где в его состав были введены ещё две роты.

Боевой путь 
Утром 7 июня полк покинул лагерь и по железной дороге (Memphis & Charleston Railroad) отбыл в Линчберг (Вирджиния) через Ноксвилл и Бристоль. В Линчберг полк прибыл 12 июня, а роты I и L прибыли 13 июня. Вечером 14 июня полк снова погрузили в вагоны и отправили в Манассас, куда полк прибыл 15 июня и был размещён в лагере Кэмп-Пикенс. Роты I и L прибыли 16 июня, после чего полк был включён во 2-ю бригаду Потомакской армии, которой командовал бригадный генерал Ричард Юэлл. (Согласно General Orders No.20, Paragraph II, Headquarters, Army of the Potomac, Camp Pickens).

В июле 1861 году бригада Юэлла занимала передовую позицию в Фэирфаксе. 16 июля федеральная армия начала наступление на Манассас, но Юэлл не был об этом предупреждён, и его бригада едва не попала в окружение. Она едва успела отойти за реку Булл-Ран и разрушить за собой мост. 18 июля рядом с позициями бригады началась перестрелка у Блэкбернс-Форд, и бригаду держали наготове, но не ввели в бой. 21 июля началось первое сражение при Булл-Ран. Полк (и бригада) стоял на дальнем правом фланге армии, и только в 15:00 получил приказ перейти реку и атаковать противника, но приказ был сразу же отменен и Юэллу приказали вести бригаду на левый фланг армии. Когда бригада пришла на позицию, сражение уже завершилось.

Осень 1861 года и последующую зиму полк провёл в лагере на берегу реки Ококун, и Джон Гордон вспоминал, что это была очень холодная зима, и алабамцы, непривычные к холодам, плохо её переносили. Многие выбыли из строя из-за различных болезней. В марте полк был реорганизован, а в апреле отправлен к Йорктауну, осаждённому федеральной армией. 28 апреля 1862 года подполковник Бэйкер покинул полк по болезни и капитан Джеймс Уиллингхэм из роты Е стал подполковником. В мае началось отступление от Йорктауна, и в это же время полковник Сиблс покинул полк, а на его место был назначен Джон Гордон. Освободившееся место майора занял брат Гордона, Огастус Гордон.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Хронология истории полка 
 6th Alabama Iinfantry 
 6th Alabama Infantry Regiment 

Алабамские пехотные полки американской Гражданской войны